Коженевский () — польская фамилия (другой способ транскрипции и русский вариант той же фамилии: Корженевский).

Носители фамилии Коженевский 
  (1905—1992) — польский режиссёр, критик, историк театра, переводчик и писатель.
  (1930—2001) — польский океанолог.
  (род. 1949) — польский писатель.

Носители фамилии Корженевский

См. также 
 Коженёвский ()
 Корженёвский ()
 Корженёвские